John Farrell (évêque), (1820 - 1873), évêque canadien
 John Farrell, (1906 - 1994), patineur de vitesse américain
 John Farrell, (1876 - 1921 ), joueur américain de baseball
 John Farrell, (1962 - ), joueur américain et entraîneur de baseball